Chui steht für:

 Chui, einen altägyptischen Kleinkönig
 Chui (Adliger), einen altägyptischen hochrangiger Adliger des Alten Reichs mit Grab in Sakkara
 Chui (Expeditionsleiter), einen altägyptischen Expeditionsleiter
 Chuí, eine brasilianische Stadt
 Chui (Band), ein kroatisches Jazzquartett

Chui ist der Familienname folgender Personen:
 Chui A-poo († 1851), chinesischer Pirat
 Chui Sai Cheong (* 1954), Mitglied der Gesetzgebenden Versammlung von Macau
 Fernando Chui Sai-on (* 1957), chinesisch-macauischer Chefadministrator von Macau
 Floribert Bwana Chui (1981–2007), kongolesischer Zollbeamter

Siehe auch:
 Chuy
 Tschüi